Tok steht für:
 Tok, Ort in Alaska, USA
 Tok River, Fluss in Alaska
 Tok Cut-Off, Highway in Alaska
 Tok (Brdy), höchster Berg im Brdská vrchovina (Brdy-Bergland) und Mittelböhmens, Tschechien
 Tok (Samara), rechter Nebenfluss der Samara in Russland
 Tok (Seja), rechter Nebenfluss der Seja in Russland
 Tok (Name), türkischer Vorname und Familienname (mit Namensträgern)

TOK steht für:
 PNG Air (ICAO-Code), Fluggesellschaft aus Papua-Neuguinea
 Tokelau (UNDP-Code)

T.O.K. steht für:
 T.O.K., jamaikanische Band

tok steht für:
 Toki Pona (ISO-639-3-Code), Plansprache

Siehe auch:
 Toktok
 tok tok tok
 Tok Pisin
 TOC
 Tock
 TOG

Abkürzung